Гран-при Франции 1991 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе Маньи-Кур во Франции. Соревнования состоялись 7 июля 1991 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:19,168
 Первая гонка на трассе Маньи-Кур.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции